Remember Me – minialbum południowokoreańskiej grupy Oh My Girl
 Remember Me – gra komputerowa wyprodukowana przez Dontnod Entertainment